Doble Cero puede referirse a:

 RIP (banda): banda de punk español.
 Carlos Mauricio García Fernández: paramilitar colombiano, comandante del Bloque Metro de las AUC.

